Antonio Pacheco puede referirse a:

 Antonio Pacheco (1964-), beisbolista de Cuba;
 Antonio Pacheco (1976-), futbolista de Uruguay;
 Antonio Pacheco (2002-), futbolista de España.
 José Antonio Antón Pacheco; profesor de la Universidad de Sevilla.